Atmosfera – involucro gassoso che avvolge un corpo celeste
 Atmosfera – unità di misura della pressione
 Atmosfera – album di Adriano Celentano del 1983